Ке́рзон () — фамилия. Известные носители:

 Керзон, Грейс (урожденная Хиндс; 1879—1958) — маркиза Керзон из Кедлстона, британская светская дама американского происхождения.
 Керзон, Джордж Натаниэл (1859—1925) — английский публицист, путешественник и государственный деятель, вице-король Индии, министр иностранных дел Великобритании.
 Керзон, Мэри Виктория (1870—1906) — баронесса из Кедлстона, британская светская дама американского происхождения.
 Керзон, Роберт — католический церковный деятель XII века.

См. также 
 «Керзон Аштон» — английский футбольный клуб из города Аштон-андер-Лайн, Большой Манчестер, Северо-Западная Англия.
 Линия Керзона — название условной линии, которая была рекомендована 8 декабря 1919 года Верховным советом Антанты в качестве восточной границы Польши.
 Ультиматум Керзона — нота Британии от 8 мая 1923 года, предъявляющая обвинения СССР в проведении антибританской политики на Востоке.
 Кюрзон

Примечания